Pokój w Brześciu Kujawskim – pokój w 1435 roku zawarty pomiędzy zakonem krzyżackim i Królestwem Polskim
 Pokój w Brześciu Litewskim – pokój zawarty 3 marca 1918 roku w Brześciu Litewskim pomiędzy Państwami centralnymi (Cesarstwem Niemieckim i Austro-Węgrami oraz ich sojusznikami: Królestwem Bułgarii i Imperium Osmańskim) a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką.
 Traktat brzeski (9 lutego 1918) – traktat pokojowy podpisany 9 lutego 1918 roku w Brześciu Litewskim między Państwami centralnymi a Ukraińską Republiką Ludową.